Кардиця () — ном в Греції, в периферії Фессалія. Столиця — місто Кардиця.

Муніципалітети і комуни 
 

Номи Греції
Фессалія